Сан-Хуан-де-лос-Лагос ()  —   город в Мексике, входит в штат Халиско. Население 43 003 человека.

История 
Город основан в 1663 году .

Ссылки 
 Официальная страница

Города Халиско